Чева́пчичи, уменьшительное от чева́пы, — блюдо народов Балканского полуострова, вид кебаба. Представляет собой жареные колбаски из перемолотого мяса с луком и приправами. В историческом варианте рецепта мясо нарубалось ножом, а не измельчалось мясорубкой.

Чевапчичи подают с большим количеством нарезанного кольцами лука и свежим белым хлебом (питой либо другой лепёшкой) с гарниром из овощей, соусов или сыров.

Название 
Слово «чевапчичи» происходит от персидского слова «кебаб» () и южнославянского уменьшительного окончания -чићи, -čići. В русском языке подобное словосочетание выглядело бы как «кебабчики».

Слово «чевапчичи» — мужского рода и множественного числа, в отношение одной колбаски следует употреблять слово «чевап» или «чевапчич».

 
  
 
  (sudzukáki) — уменьшительное от σουτζούκι (sudzúki), от ‎ (sucuk), что в свою очередь восходит к  (zijak).
  
 
 
 
 
 
 тур. Ćevapi

История 
Точное время изобретения рецепта чевапов неизвестно, но однозначно можно установить, что на Балканский полуостров кебаб пришёл с Османским правлением. В XVIII веке местное население (по легенде — гайдуки) изменило рецепт на более сытный и быстрый в приготовлении, заранее измельчая мясо ножом либо используя обрезки, оставшиеся от приготовления других блюд, и добавляя свиной жир, запрещённый в употребление мусульманам.

В Сербском городе Лесковац рецепт кебаба смешался с более старым рецептом плескавицы, добавились традиционные приправы и лук. Из Лесковаца блюдо привёз в Белград в 1860-х годах владелец кафаны «Райич» (), располагавшейся на главном базаре города (ныне Студенческая площадь). Из столицы рецепт быстро распространился по стране и колбаски стали подаваться в питных заведениях и кебабных лавках «чевабджиях ()», где их подавали с утра.

К 1930-м годам блюдо считалось национальным на территории всей Югославии.

В 1933 году в Мариборе открылась первая чевабджия с лесковацским рецептом колбасок, десять штук подавали за один динар.

После Второй Мировой войны блюдо пришло в хорватскую кухню, и тоже стало считаться национальной хорватской кухней.

В современной Сербии кебабные лавки повсеместно распространены и называются «чевабджиницы ()».

Рецепт 
Современная балканская кухня допускает приготовление чевапчичей не только на открытом огне, но и на сковороде или в духовом шкафу.

Мусульмане (например, боснийцы) для приготовления используют только халяльное мясо (обычно телятину, говядину, может использоваться баранина), а немусульмане (например, сербы), кроме перечисленного, также используют свинину. Фарш из разного мяса часто смешивается. Мясо птицы не является традиционным для чевапчичей, но в целях экономии (в том числе при промышленном производстве) может употребляться.

Выбранное мясо измельчается (в современных условиях — на мясорубке, до появления мясорубок измельчали ножом), по желанию добавляется измельчённый животный жир (сало, бекон), смешивается с мелко измельчёнными чесноком и репчатым луком, приправами. Мусульмане не используют свиное сало.
Пять-десять колбасок подаются на хлебе-лепёшке с всевозможным гарниром: луком, йогуртом или сметаной, каймаком, айваром, творогом или сыром. В центрально-европейских странах (Австрии, Чехии, Словакии) чевапчичи подаются как традиционный фаст-фуд с горчицей и картофелем-фри.

Чевапчичи высококалорийны, одна порция с гарниром вполне может превысить дневную норму потребления калорий. Традиционный рецепт содержит большое количество насыщенных жиров; .

Местные разновидности 

 Сараевские чевапчичи — говядина и баранина.
 Травникские чевапчичи — говядина, телятина, баранина и ягнёнок.
 Баня-Лукские чевапчичи — говядина.
 Тузлаские чевапчичи, — говядина, баранина, ягнёнок.
 Новопожарские чевапчичи — баранина.
 šiš-ćevap, чевап-шашлык — на шпажках.

Галерея

Примечания 

Балканская кухня
Мясные блюда
Албанская кухня
Косовская кухня
Сербская кухня
Боснийская кухня
Болгарская кухня
Черногорская кухня
Хорватская кухня
Блюда из рубленого мяса